Джованні Батіста Грассі (, Ровелласка — , Рим) — італійський науковець
 Мітч Грассі, Мітчелл Кобі Майкл Грассі, скорочено Мітч Грассі (англ. Mitchell Coby Michael Grassi, англ. Mitch Grassi; 24 липня 1992, Арлінгтон, США) — американський співак і музикант.
 Палаццо Грассі (італ. Palazzo Grassi) — палац у Венеції, в районі Сан-Марко, на Гранд-каналі.
 Альберто Грассі (італ. Alberto Grassi, нар. 7 березня 1995, Лумеццане) — італійський футболіст, півзахисник клубу «Наполі».
 Музей Грассі (нім. Grassimuseum) — музейний комплекс у німецькому місті Лейпциг.
 Джакомо ді Грассі — венеціанський майстер фехтування.